Cristian Araya ist der Name folgender Personen:

* Cristian Araya (Tennisspieler) (* 1969), chilenischer Tennisspieler
 Cristian Mario Araya (* 1989), chilenischer Badmintonspieler